Le Futebol Clube «Os Piratas de Creixomil» est une équipe de football en salle basée à Guimarães.

Vainqueur du championnat de troisième division de football en salle en 2008-2009, le club atteint l'élite en 2012-2013.

Palmarès 

 Championnat du Portugal de football en salle D3 (1)
 Vainqueur : 2008/09

Club de futsal au Portugal